Капу́стница:
 Капустница — бабочка
 Капустница — день народного календаря славян, приходящийся на 25 сентября (8 октября)
 Капустница — суп
 Капустница (от морская капуста) — альтернативное название стеллеровой коровы
 «Капустница» — дипломная картина Николая Фешина, созданная в 1909 году

См. также 
 Капустник (значения)